Црнићи могу бити:

 Црнићи (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Црнићи (Чапљина), насељено мјесто у општини Чапљина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ